Оссо́нс () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Жюнивиль. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08032.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к востоку от Парижа, в 45 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 55 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 173 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 108 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 90 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 83,3 %, в 1999 году было 80,6 %). Из 90 активных работали 85 человек (47 мужчин и 38 женщин), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 18 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны